Лоретто () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Айзенштадт.  . Официальный код  —  10320.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Феликс Коцар (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 Партия BFL занимает 1 место.

Примечания 

Общины Бургенланда